Андреа Арголи (, 1570, Тальякоццо, Абруцци — 27 сентября 1657, Падуя) — итальянский учёный, , , , , .

Биография 
Изучал медицину, математику и астрономию в Неаполитанском университете.

В 1621 году переехал в Рим, где его покровителем стал кардинал Лелио Биша. В 1622 году получил звание профессора математики в Римском университете Сапиенца.

Живо интересовался астрологией, в связи с чем был вынужден покинуть страну из-за враждебного отношения к нему за его таланты, или увлечением астрологией. Переехал в Венецию. В 1632 году получил кафедру математики в Падуанском университете.

Благодаря своей эрудиции, был известен среди современников и назван «Евклидом Марсы».

Сенат Венето был настолько доволен его учением, что наградил его «гербом Сан-Марко».

Вплоть до 1700 года публиковал астрономические Эфемериды. Высказывал мнение о том, что логарифмы значительно облегчают простые операции, но усложняют сложные.

Автор многих научных работ.

Избранные труды 
 Tabulæ Primi Mobilis , Рим, 1610.
 Secundorum Mobilium Tabulæ , Падуя, 1634.
 Pandosium Sphæricum , Падуя, 1644.
 Pandosion sphaericum (на латыни). Падуя. 1653.
 Exactissimae caelestium motuum ephemerides ad longitudinem almae urbis et Tychonis Brahe (на латыни). Падуя. 1648.
 De Diebus Criticis , Падуя, 1652 .
 Ptolemaeus parvus (на латыни). Лион. 1652.
 Brevis dissertatio de cometa (на латыни). Падуя. 1653.

Примечания

Ссылки 
 Argoli, Andrea

Преподаватели Падуанского университета
Преподаватели Римского университета
Выпускники Неаполитанского университета имени Фридриха II
Врачи Италии